Stor-Karitjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Karitjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Karitjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,

Se även
Karitjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn